Елисеево — название населённых пунктов:

Россия 
 Елисеево — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Елисеево — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Елисеево — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Елисеево — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Елисеево — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Елисеево — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Елисеево — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.

См. также 
 Елисеев
 Елисеева
 Елисеевка
 Елисеевская